Список эпизодов американского телесериала «Супермаркет», премьера которого состоялась на канале NBC 30 ноября 2015 года.

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (2015—2016)

Сезон 2 (2016—2017)

Сезон 3 (2017—2018)

Сезон 4 (2018—2019)

Сезон 5 (2019—2020)

Сезон 6 (2020—2021)

Примечания

Ссылки 
Супермаркет